Pfeilzüngler steht für zwei heute nicht mehr gebräuchliche Namen zoologischer Taxa:
Toxoglossa (griech. τόξα Pl., „Pfeil und Bogen“ und γλῶσσα, „Zunge“), auch Giftzüngler, eine Überfamilie der Schnecken, siehe Conoidea
Sagittilingues (lat. sagitta, „Pfeil“ und lingua, „Zunge“), eine Familie der Vögel, siehe Spechte (Picidae)